Wehrhahn steht für:

 Bahnhof Düsseldorf Wehrhahn
 Wehrhahn-Anschlag, siehe Sprengstoffanschlag in Düsseldorf
 Wehrhahn-Linie, eine U-Bahn-Strecke in Düsseldorf
 Wehrhahn Verlag, deutscher Buchverlag

Wehrhahn ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Wehrhahn (1848–1942), deutscher Pädagoge, Wegbereiter des Hilfsschul- und Sonderschulwesens
 Matthias Wehrhahn (* 1963), deutscher Verleger und Herausgeber
 Wilhelm Wehrhahn (1857–1926), deutscher Lehrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Wehrhan
 Werhahn